Кубок Тото 2016–2017 — 32-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 14 команд прем'єр-ліги поділені на три групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Титул втретє здобув Хапоель (Беер-Шева).

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 вересня/30 листопада 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 жовтня/30 листопада 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 жовтня/29 листопада 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 жовтня/30 листопада 2016

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 грудня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 грудня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Тото на soccerway 

2016–2017
2016 у футболі
2017 у футболі